Kabinett Yılmaz steht für folgende Regierungen der Türkei:
 Kabinett Yılmaz I (1991)
 Kabinett Yılmaz II (1996)
 Kabinett Yılmaz III (1997 bis 1999)